The Miracle:

 The Miracle — тринадцатый студийный альбом рок-группы «Queen».
 The Miracle — песня британской рок-группы Queen c одноименного альбома.

См. также 
 Miracle (значения)